Seznam brigad z zaporedno številko 46.

Seznam 
 Pehotne
 46. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)
 46. pehotna brigada (ZDA)

 Artilerijske
 46. poljska artilerijska brigada (ZDA)

Glej tudi